kennisintensieve organisatie
 KIO als onderdeel van de KDE-architectuur.
 Kuwait Investments Office, zie Torres KIO.
 'Kio Ene-Tonazzi-DMT', een voormalige wielerploeg; zie Preti Mangimi.